Ptychoglossus – rodzaj jaszczurki z rodziny Alopoglossidae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Kostaryce, Panamie, Wenezueli, Gujanie, Surinamie, Kolumbii, Ekwadorze, Peru, Boliwii i Brazylii .

Systematyka

Etymologia 
Ptychoglossus:  ptux, πτυχος ptukhos „fałda, warstwa”, od πτυσσω ptussō „sfałdować”; γλωσσα glōssa „język”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Ptychoglossus bicolor
 Ptychoglossus bilineatus
 Ptychoglossus brevifrontalis
 Ptychoglossus danieli
 Ptychoglossus eurylepis
 Ptychoglossus festae
 Ptychoglossus gorgonae
 Ptychoglossus grandisquamatus
 Ptychoglossus kugleri
 Ptychoglossus myersi
 Ptychoglossus plicatus
 Ptychoglossus romaleos
 Ptychoglossus stenolepis
 Ptychoglossus vallensis

Z analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez Moralesa i współpracowników (2020) wynika , że przedstawiciele rodzaju Ptychoglossus nie tworzą kladu, do którego nie należeliby również przedstawiciele rodzaju Alopoglossus; na tej podstawie autorzy uznali rodzaj Ptychoglossus za młodszy synonim rodzaju Alopoglossus i przenieśli do tego ostatniego rodzaju gatunki zaliczane we wcześniejszych publikacjach do rodzaju Ptychoglossus.

Przypisy

Bibliografia 
 

Alopoglossidae